Mary Ward (1585-1645) – religiosa britannica
 Mary Ward (1827-1869) – scienziata e illustratrice irlandese